Signal (tandpasta), een tandpastamerk van Unilever
 Signal (Laura Jansen), een lied van Laura Jansen, ook uitgebracht door Anna Verhoeven
 Signal (software), app voor versleuteld chatten en bellen
 Signal (dj), een Nederlandse dj-producer